Finał K-1 World Grand Prix 2002 – dziesiąty turniej finałowy cyklu K-1 World GP. Jego zwycięzcą i mistrzem K-1 WGP został Holender Ernesto Hoost.

Uczestnicy 
Sześciu uczestników turnieju finałowego zostało wyłonionych 5 października 2002 roku na gali eliminacyjnej K-1 World Grand Prix 2002 Final Elimination. Stawkę uzupełnili Musashi (zwycięzca GP Japonii) oraz Ernesto Hoost (w zastępstwie kontuzjowanego Semmy’ego Schilta).

Rezultaty 

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, KO – nokaut, TKO – techniczny nokaut, kont. – kontuzja

Walka rezerwowa: (3x3 min Ext.1R):
  Martin Holm vs  Michael McDonald – Holm przez decyzję większości 

Walki ćwierćfinałowe: (3x3 min Ext.1R):
  Ray Sefo vs  Peter Aerts – Sefo przez niejednogłośną decyzję (29-30, 30-28, 30-29)
  Bob Sapp vs  Ernesto Hoost – Sapp przez TKO (walka zatrzymana przez sędziego), 2:53 2R
  Mark Hunt vs  Stefan Leko – Hunt przez KO (lewy sierpowy), 1:16 3R
  Jérôme Le Banner vs  Musashi – Le Banner przez TKO (poddanie przez narożnik), 0:51 2R

Walki półfinałowe: (3x3 min Ext.1R):
  Ernesto Hoost vs  Ray Sefo – Hoost przez KO (złamana stopa), 1:49 1R
  Jérôme Le Banner vs  Mark Hunt – Le Banner przez jednogłośną decyzję (29-26, 29-26, 29-26)

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Ernesto Hoost vs  Jérôme Le Banner – Hoost przez KO (3 nokdaun), 1:26 3R

Uwagi 
 Bob Sapp nie przystąpił do półfinału z powodu kontuzji ręki. Zgodnie z regulaminem zastąpił go Ernesto Hoost.
 Ernesto Hoost zdobył swój czwarty tytuł mistrza K-1 World GP (poprzednio w 1997, 1999 i 2000 roku). Do dziś pozostaje rekordzistą pod względem zwycięstw w finałach K-1.
 Ernesto Hoost po raz piąty wystąpił w finale K-1 WGP (rekord).
 Galę obejrzało na żywo w Tokyo Dome rekordowe 74 500 widzów.

Linki zewnętrzne 
Oficjalne wyniki

Turnieje K-1
2002 w sporcie